Semana () steht für
Semana Santa, spanischer Begriff für Karwoche
Semana trágica, katalanischer Konflikt 1909  
Semana Catalana, katalanisches Radrennen
Semana Internacional de Cine de Valladolid, spanisches Filmfestival
Semana (Magazin), Kolumbien